Алекса́ндр Солда́тов: Солдатов, Александр Алексеевич (1915—1999) — советский государственный деятель, дипломат.
 Солдатов, Александр Валерьевич (род. 1972) — российский журналист и публицист.
 Солдатов, Александр Васильевич (род. 1947) — российский религиовед и философ, педагог.
 Солдатов, Александр Иванович (1918—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Солдатов, Александр Павлович (род. 1948) — учёный-математик, д.ф.-м.н. (1981), профессор (1985), зав. каф. матем. анализа БелГУ